Catharina van Foix (1455-1494)
 Catharina van Navarra (1468-1517)